A Temporada da Deutschen Tourenwagen Meisterschaft de 1989 foi a sexta temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve onze rodadas. O campeão foi o italiano Roberto Ravaglia.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1989 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1989